Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1994/1995 – 52. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu Zdobywców Pucharów 1995/1996. Tym razem trofeum wywalczyła Borussia Mönchengladbach. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 13–14 sierpnia 1994
 Runda 2: 9–20 września 1994
 Runda 3: 25 października–8 listopada 1994
 Ćwierćfinał: 7–8 marca 1995
 Półfinał: 11–12 kwietnia 1995
 Finał: 24 czerwca 1995 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano 13 i 14 sierpnia 1994 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano od 9 do 20 września 1994 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano od 25 października do 8 listopada 1994 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano 7 i 8 marca 1995 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 11 i 12 kwietnia 1995 roku.

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 w Niemczech
1995 w Niemczech
!